Дюсерсо́, правильнее дю Серсо́ (; от cerceau — обруч) — фамилия французского происхождения.

 Дю-Серсо, Жан-Антуан, известный как отец дю-Серсо (Jean-Antoine du Cerceau; 1670—1730) — французский священник и поэт.
 Династия Андруэ Дюсерсо (Famille Androuet du Cerceau) — семья французских гугенотов и прославленных архитекторов:
 Андруэ Дюсерсо, Жак I (ок. 1512 — после 1584) — французский архитектор;
 Андруэ Дюсерсо, Жак II (ок. 1550—1614) — французский архитектор.